Ельзановские () — дворянский род.

В прежнем Хелминском Воеводстве водворившиеся. Из них Лука Ельзановский в 1636 году, будучи Хорунжим, пожалован в награду заслуг, Королём Владиславом IV в звание Каштеляна Хелминского.

Описание герба 
В серебряном поле поясное изображение девицы, вправо, в голубой одежде, с распущенными волосами и орлиным клювом вместо носа.

В нашлемнике два охотничьи рога.

Литература 
 Герб Ельзановский внесён в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 27 .
 

Дворянские роды, на гербах которых изображены женщины‎